Pallister ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Pallister (* 1954), kanadischer Politiker 
 Chris Pallister, Hämatologe
 Gary Pallister (* 1965), englischer Fußballspieler
 Janis L. Pallister (* 1926), amerikanische Romanistin und Übersetzerin
 Philip D. Pallister (* 1920), US-amerikanischer Kinderarzt und Humangenetiker (Pallister-Killian-Syndrom, Pallister-W-Syndrom, Pallister-Hall-Syndrom)
 Will Pallister (* 1967), Anglist